Ниже приведён список стадионов Фарерских островов, в порядке убывания вместительности.

Список стадионов

Примечания 
 https://web.archive.org/web/20110929175001/http://www.worldstadiums.com/europe/countries/faroe_islands.shtml (viewed 5/9/11)

 
Списки футбольных стадионов